Åker kan syfta på:

Åker – mark för odling
Åker, Esbo stad – en tidigare järnvägshållplats i Esbo stad i Finland
Åkers styckebruk – en tätort i Strängnäs kommun
Åker, Nässjö kommun – stadsdel i Nässjö
Åker, Långaryds distrikt – en ort i Hylte kommun
Åker, Södra Unnaryds distrikt – en ort i Hylte kommun
 -åker – ett ortnamnsefterled

Se även
 Aker